Marin Draganja e Henri Kontinen erano i detentori del titolo, ma Draganja ha deciso di non prendere parte alla competizione. Kontinen ha fatto coppia con John Peers, ma i due sono stati sconfitti al primo turno da Jamie Murray e Bruno Soares.

In finale Bob Bryan e Mike Bryan hanno sconfitto Pablo Cuevas e Marcel Granollers con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)

 Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

Qualificati 
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (primo turno)

Wildcard 

  Pablo Carreño Busta /  David Marrero (primo turno)

 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (finale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Fabrice Martin (qualificati)

 Víctor Estrella Burgos /  Fabio Fognini (primo turno)

Qualificati 
  Oliver Marach /  Fabrice Martin

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2016
ATP World Tour 2016